Соревнования по бегу на 100 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 6 и 7 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Состязания прошли по схеме, впервые опробованной на предыдущем чемпионате Европы: двенадцать лучших спортсменок летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участницы стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определились оставшиеся полуфиналистки.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 100 метров являлась Дафне Схипперс из Нидерландов.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2018 года, от предварительных забегов были освобождены 11 легкоатлеток.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EU23R — Рекорд Европы среди молодёжи | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 26 легкоатлеток.

Полуфиналы 

Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 100 метров у женщин состоялся 7 августа 2018 года. Британка Дина Эшер-Смит была лучшей и на старте, и в беге по дистанции, благодаря чему во второй раз в сезоне улучшила собственный национальный рекорд и выиграла золотую медаль чемпионата Европы. Её время 10,85 также стало повторением лучшего результата сезона в мире. В предыдущий раз спортсменка из Великобритании выигрывала бег на 100 метров на чемпионате Европы в 1962 году — тогда отличилась Дороти Хайман.

Во второй раз в истории все три призёра пробежали быстрее 11 секунд (впервые это произошло в 1998 году). Немка Джина Люккенкемпер повторила личный рекорд, установленный в полуфинале (10,98), и стала серебряным призёром. Чемпионка 2016 года Дафне Схипперс в этот раз завоевала бронзу (10,99).

Примечания

Ссылки 
 

бег